Pacal ou Pakal peut désigner:

 Janaab' Pakal ou Pacal , important personnage de la cité-État maya de Palenque ; 
 K'inich Janaab' Pakal  ou Pacal II ou Pacal le Grand, souverain de la cité-État maya de Palenque ;
 K'inich Janaab' Pakal II, souverain de la cité-État maya de Palenque ;
 , un genre de l'ordre des Schizomida.

Voir aussi